Mai Hagiwara – cantante giapponese
 Mikiko Hagiwara – ex cestista e allenatrice di pallacanestro giapponese
 Kazushi Hagiwara – fumettista giapponese